Bernd Krauß bzw. Bernd Krauss ist der Name folgender Personen:

* Bernd Krauß (Fußballspieler) (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Bernd Krauß (Ruderer) (* 1953), deutscher Rudersportler
 Bernd Krauss (* 1957), deutscher Fußballspieler und -trainer